Nome di tre diverse stazioni ferroviarie giapponesi:
Stazione di Hashimoto (Kanagawa) – stazione della città di Sagamihara
Stazione di Hashimoto (Kyoto) – stazione della linea Keihan Nakanoshima
Stazione di Hashimoto (Wakayama) – stazione della città di Hashimoto